NASDAQ-100 Open 2006 – tenisowy turniej WTA z cyklu Sony Open Tennis rozgrywany w dniach 20 marca – 2 kwietnia 2006 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród 3 450 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006